Durig ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Durig (1872–1961), österreichischer Physiologe
 Douglas Tybor Durig (* 1961), US-amerikanischer Astronom
 Ernst Durig (1870–1965), österreichischer Jurist und Präsident des Verfassungsgerichtshofes